Маршак Самуїл Якович — радянський дитячий поет
 Джейкоб Маршак — американський економіст
 Маршак Йосип Абрамович — купець, ювелір, меценат.

Див. також 
 Шатров Михайло Пилипович (справжнє прізвище Маршак) — радянський і російський драматург.

Єврейські прізвища